Лидингёлоппет ) — ежегодные соревнования по кроссу, проводимые на острове Лидингё в Швеции. Основная 30-километровая дистанция собирает около 15000 участников, что делает её самым массовым соревнованием по кроссу в мире. Помимо основной дистанции включает в себя и другие, с общим числом участников около 30-35 тысяч. Проводится в последние выходные сентября.

Наряду с лыжной гонкой Васалоппет, велосипедным заездом  и заплывом  входит в .

Проводится с 1965 года по идее спортивного журналиста Свена Линдхагена, который предложил проводить кросс, сравнимый по количеству участников с Васалоппетом.

Победители

Мужчины (30 км)

Женщины (30 км) 

 Прим: до 1996 года официального женского зачёта не было.

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Соревнования по кроссу